Budowla (pałac):
 Buckingham Palace – oficjalna rezydencja brytyjskich monarchów
 Caesars Palace – hotel i kasyno, położony przy ulicy Las Vegas Strip w Paradise, w stanie Nevada
 Hotel Palace – hotel w Zakopanem
 Hotel Polonia Palace – hotel w centrum Warszawy przy al. Jerozolimskich

Inne:
 Palace Vodka – wódka produkowana przez Polmos Białystok
 Palace Katownia Podhala – komisariat Gestapo
 Palace Hotel – polski film psychologiczny
 Crystal Palace F.C. – angielski klub piłkarski, założony w Londynie w 1905 roku